Бунзен:

 фамилия
  (1852—1932) — британский дипломат.
 Бунзен, Роберт Вильгельм (1811—1899) — немецкий химик-экспериментатор.
 Бунзен, Христиан Карл Йосиас фон (1791—1860) — немецкий учёный, археолог, дипломат и государственный деятель.

 см. также
 Бунзен — древний крупный ударный кратер находящийся в северо-западной части видимой стороны Луны.
 Премия Бунзена-Кирхгофа — награда за выдающиеся достижения в области аналитической спектроскопии.
 Реакция Бунзена — химическая реакция между йодом, диоксидом серы и водой.
 Элемент Бунзена — первичный химический источник тока.
 Горелка Бунзена — изобретение Роберта Бунзена.